Durnești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Durnești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani

 Durnești (Ungureni), Dorf im Kreis Botoșani
 Durnești (Santa Mare), Dorf im Kreis Botoșani